Dětkovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dětkovice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Dětkovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar